Озёрский сельсове́т — сельское поселение в Тербунском районе Липецкой области.

Административный центр — село Озёрки.

История 
Образовано на основании Закона Липецкой области от 02.07.2004 N 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения». Границы поселения определены Законом Липецкой области от 23.09.2004 N 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области».

Население 

На 1 января 2010 года из 501 человека: детей в возрасте от 0 до 6 — 18, от 7 до 16 — 41, жителей трудоспособного возраста — 262 человека, население старше трудоспособного возраста: женщины — 107, мужчины — 52.

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава администрации — Невольниченко Елена Владимировна.

Образование и культура 
В поселении функционируют: дом культуры и библиотека.

До 2009 года в Озёрках работала девятилетняя школа.

Известные уроженцы 
 Разенков, Гавриил Степанович — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Закон Липецкой области от 02.07.2004 N 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения» 
 Закон Липецкой области от 23.09.2004 N 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»

Муниципальные образования Тербунского района
Сельские поселения Липецкой области